Bundestagswahlkreis 16 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Greifswald – Demmin – Ostvorpommern (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Nord II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg II (1949 bis 1961)